Tarkus puede referirse a: 

 Tarkus, segundo álbum de estudio de Emerson, Lake & Palmer; 
 Tarkus, banda peruana-argentina de heavy metal; 
 Tarkus, primer álbum de Tarkus; o
 Tarkus2, segundo álbum de Tarkus.